Кампо Зазуета има више значења:

 Кампо Зазуета (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Кампо Зазуета (Наволато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику